Operation – personaggio della serie televisiva Nikita
 Operation – gioco da tavolo
 Operation – videogioco del 1998
 Operations – rivista statunitense

Pagine correlate 
 The Operation